Percomorpha — велика клада новоперих риб, найпопулярнішими представниками якої є скумбрії, морські іглиці, морські коники, бички, цихліди, камбала, палтуси, губані, окуні, йоржі, судаки, ставриди, вудильники та риба-місяці.

Кладограма Percomorpha 
Кладограма ґрунтується на праці Near et al, 2012.

Посилання 

Костисті